Хитклифф ():

 Хитклифф — главный действующий персонаж романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».
 «Хитклифф» — американский комедийный мультсериал 1984 года.
 Линтон Хитклифф — персонаж и второстепенный герой романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».